Qingaarsuup Qaava bezeichnet:
 Qingaarsuup Qaava (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qingaarsuup Qaava (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland